Сергей Михайлович Кря́нин (род. , ) — российский лыжник, бронзовый призёр чемпионата мира, участник 2 зимних Олимпиад.

Начал тренироваться под руководством Петра Иутина и Владимира Куклина, затем у заслуженного тренера СССР Александра Грушина.

Выступал за ФСО "Динамо". В сборной команде России с 1993 года. Мастер спорта международного класса.

Бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года в гонке на 50 км (уступил Йохану Мюлеггу и Рене Зоммерфельдту). На зимних Олимпийских играх в Нагано (1998) занял пятое место в эстафете. Через 4 года на Играх в Солт-Лейк-Сити был восьмым на дистанции 30 км (масс-старт).

В настоящий момент работает главным тренером Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам.

Ссылки 
 

Лыжники России
Лыжники по алфавиту
Мастера спорта России международного класса
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года